Годовщина — день, отмечаемый по прошествии целого количества лет после какого-либо события. Также может означать:

Фильмы
 Годовщина — Великобритания, 1968.
 Годовщина — США, 2001.
  — Гонконг, 2015.

Песни
  — 1993, группа .
  — 2015, группа E-girls.

Прочее
  — рассказ (1959) Айзека Азимова.
 Расхитительница гробниц: Годовщина — компьютерная игра 2007 года.
  — американская музыкальная группа (1997—2004, 2016).

См. также 
 Юбилей (значения)
 Год